Олекса Фёдорович Влызько́ (; 1908—1934) — украинский поэт, прозаик.

Жертва сталинского террора.

Биография 
Родился на станции  в Новгородской губернии, где его отец служил дьяком, псаломщиком. В 1917 г. семья переехала на родину деда — в село Сигнаевка (ныне Шполянский район, Черкасская область). В 13 лет тяжело переболел скарлатиной и потерял слух. Эта травма компенсировалась волевым развитием памяти, начитанностью: книга стала для него одним из главных источников формирования художественного и социального сознания. В 1923 году вместе со старшим братом Александром и матерью убегает от отца, который начал злоупотреблять спиртным, в Киев. Окончил литературный факультет Киевского института народного образования. Женился на правнучатой племяннице Тараса Шевченко Фотине (Тине) Красицкой. Много путешествовал, в 1928 году — по Германии, позднее — по нагорьям Памира.

В 1927 г. в прессе появилось сообщение о гибели Влызько в Днепре. Владимир Коряк, ведущий критик того времени, в центральной харьковской газете «Коммунист» поместил некролог, в котором назвал юного поэта «украинским Пушкиным». Однако информация оказалась обычной мистификацией, которые так любили футуристы. Влызько впоследствии опроверг её ироничным заявлением в прессе и новыми книгами.

После убийства С. Кирова в декабре 1934 г. вместе с многочисленной группой деятелей украинской культуры (Григорий Косынка, Дмитрий Фальковский, Кость Буревий, Тарас и Иван Крушельницкие, Михаил Лебединец, Роман Шевченко, Михаил Бархат и другие) был арестован и обвинён в принадлежности к несуществующей контрреволюционной террористической организации. 14 декабря 1934 года на закрытом заседании в Киеве выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР вынесла поэту смертный приговор. Расстрелян в тот же день. Реабилитирован посмертно в 1958 г.

Украинский литературовед Юрий Лавриненко в антологии «Расстрелянное возрождение» писал:

Творчество 
Рано начал писать стихи: сначала по-русски, постепенно со словарём совершенствовал свой украинский. В литературу Влызько ввел Борис Антоненко-Давидович, напечатав в киевском журнале «Глобус» (1925. № 22) его стихотворение «Сердце на норд». С тех пор регулярно печатался в газетах «Комсомолец Украины», «Культура и быт», «Литературная газета», журналах «Жизнь и революция», «Молодняк», «Новое общество», «Красный путь». Сблизился с Михайлем Семенко и украинскими футуристами, активно сотрудничал в их органе «Новая генерация». Входил в литературные организации «Молодняк», «Новая генерация» и ВУСПП.

В 1927 г. вышел первый сборник стихов Влызько «За всех скажу». Тогдашняя критика на удивление высоко оценила поэтический дебют молодого автора. Сборник отмечен премией Наркомпроса УССР в конкурсе к 10-летию Октября. Стихи Влызько, несмотря на его тяжёлую болезнь, полны бодрых интонаций, поэт воспевал экзотику морской стихии, порывы в незаурядность. Был неутомимым искателем образов и ритмики, созвучных с эпохой национального возрождения и революционной романтики.

Библиография 
 За всех скажу / За всіх скажу. — Київ: Книгоспілка, 1927. — 64 с.
 Київ: Маса, 1927. — 62 с.
 Изд. 3 / Вид. 3. — Харків — Київ: ДВУ, 1930. — 67 с.
 Стихи / Поезії. — Харків: ВУСПП, 1927. — 50 с.
 Живу, работаю / Живу, працюю. — Харків-Київ: ДВУ, 1930. — 198 с.
 Hoch, Deutschland! — Харків-Київ: ДВУ, 1930. — 75 с.
 Книга баллад / Книга баляд. — Київ: Книгоспілка, 1930. — 56 с.
 Рейс: Избранные стихи / Рейс: Вибрані вірші. — Київ: Бібліотека газети «Пролетарська правда», 1930. — 44 с.
 Поезда идут на Берлин: Очерки / Поїзди ідуть на Берлін. — Харків-Київ: ДВУ, 1931.
 Влизько О. Поїзди ідуть на Берлін / Олекса Влизько. – Харків ; Київ : Літ. і мистецтво, 1930. – 98 с.
 Моё ударное / Моє ударне. — Харків — Київ: ЛіМ, 1931. — 78 с.
 Влизько О. Моє ударне / Олекса Влизько. – Харків ; Київ : Літ. і мистецтво, 1931. – 80 с.
 Орудийный марш: Военные стихи / Гарматний марш: Військові вірші. — Харків: ДВОУ «На варті», 1931.
 Орудийный марш / Влизько О. Гарматний марш : (військові вірші) / Олекса Влизько. – Харків : На варті, 1931. – 52 с. – (Військова художня бібліотека).
 Собрание сочинений: В 2-х томах / Збірка творів: У 2-х томах. — Харків — Київ: ЛіМ, 1932—33. — 184 с.; 142 с.
 Пьяный корабль: Морские стихи / П’яний корабель: Морські вірші. — Харків — Київ: ЛіМ, 1933. — 51 с.
 Мой друг Дон-Жуан / Мій друг Дон-Жуан. — Харків: Радянська література, 1934. — 64 с.
 Влизько О. Мій друг Дон-Жуан / О. Влизько. – Харків : Рад. літ., 1934. – 64 с.
 Сердце и огонь / Серце і вогонь / Вибір і вступна стаття Св. Гординського; Обкладинка і титульна сторінка В. Баляса; Портрет роботи Св. Гординського. — Краків — Львів: Українське видавництво, 1942. — 104 с.
 Избранная поэзия / Вибрані поезії / Упор., передм., прим. та ред. Леоніда Новиченка; вступ. стаття Павла Усенка. — Київ: Радянський письменник, 1963. — 242 с.
 Огонь любви / Вогонь любові: Поезії / Вступ. стаття Леоніда Первомайського. — Київ, 1968. — 231 с.
 Избранное: поэзия / Вибране: Поезії / Упор. та передм. Михайла Слабошпицького. — Київ: Дніпро, 1988. — 173 с.
 Зимнее солнце / Зимове сонце: Поезії. — Київ, 1993. — 111 с.
 Поэзия. Проза / Поезії. Проза / Упор., передм. Володимира Поліщука. — Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2008. — 351 с.
 Поэзия / Влизько О. Поезії / Ол. Влизько. – Харків : Всеукр. спілка пролетар. письменників, 1927. – 51 с.
 Лирика Фавста / Влизько, Олекса. Лірика Фавста / Олекса Влизько // Літературний ярмарок. — 1929. — Кн. 2 (132) : Січень. — С. 8–9.
 Саркастичные романсеро / Влизько, О. Саркастичне Романцеро / О. Влизько // Літературний ярмарок. — 1929. — Кн. 2 (132) : Січень. — С. 89–93.
 Аэро и верблюды / Влизько, О. «Аеро й верблюди» / О. Влизько // Нова ґенерація. — 1930. — № 5. Травень. — С. 22-25.
 Баллада горькой правды / Влизько, О. Баляда гіркої правди / О. Влизько // Нова ґенерація. — 1930. — № 5. Травень. — С. 5-6.
 Среди прочего, шоу также является искусством / Влизько, О. Unter anderm revue іst auch kunst / О. Влизько // Нова ґенерація. — 1929. — № 6. Червень. — С. 30.
 Тет-а-тет с Венерой Милосской / Влизько, О. Тет-а-тет з Венерою Мілоською / О. Влизько // Нова ґенерація. — 1929. — № 1. Січень. — С. 25-36.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Влызько Олекса в Универсальном словаре-энциклопедии
 Произведения на портале Украинский центр
 Федор Степанов об Олексе Влызько
 Иван Боднарук Избранные статьи об украинских писателях
 Олекса Влызько в электронной библиотеке «Культура Украины»

Украинские поэты
Выпускники филологического факультета Киевского университета
Глухие поэты
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые писатели
Расстрелянное возрождение
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1934 году
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР